The Times – quotidiano britannico
 The Times – quotidiano statunitense
 The Times – gruppo musicale inglese
 The Times – EP del cantautore statunitense Neil Young, pubblicato nel 2020